Gérald est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille et toponyme.

Prénom 
Gérald est un prénom d’origine germanique sous une forme savante, équivalent du nom français Géraud. Il est composé du germain ger, « lance, pique » et waldan, « commander, gouverner ».

Voir aussi Gérard, de Gerardus, forme dérivée du même étymon, sous laquelle plusieurs Gérald sont répertoriés.

Variantes 
On rencontre les variantes masculines Géraldo, Géraldy et Géraud et féminines Géralda, Géralde et Géraldine.

Saints catholiques et orthodoxes 

 Gérald de Moissac (), moine à l'abbaye de Moissac, fut mandé par les Églises de France et d'Espagne, par les prêtres et les seigneurs, en raison de sa sagesse et de son habileté à éteindre les conflits. Il est fêté le 5 décembre.
 Gérald de Mayo (+ 732), abbé, fêté le 13 mars.
 Gérald d'Ostie († 1077), prieur bénédictin de Cluny, évêque d'Ostie, légat papal en France, en Espagne et en Allemagne.

Autres personnes portant ce prénom 
 Gerald Ford : ancien président américain
 Gerald Green : joueur de basketball en NBA
 Gérald de Palmas : chanteur compositeur français
 Gérald Moizan  : guitariste français
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les  pages commençant par Gérald.

Patronyme 

 Georges Gérald (1904-1977), joueur de rugby à XV français ;
 Jim Gérald (1889-1958), acteur français ;
 Pierre Gérald (1906-2012), acteur français.

Pseudonyme 

 Frank Gérald, pseudonyme de Gérald Biesel (1928-2015), parolier et compositeur français.

Toponyme 

 Gerald, une localité du Comté de McLennan au Texas.
 Gerald, une ville du Missouri.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Saint catholique et orthodoxe
Religieux français